Голыгино — название населённых пунктов в России:

 Голыгино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Голыгино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Голыгино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Голыгино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Голыгино — деревня в Шатурском районе Московской области.